Idi di marzo  – il giorno 15 marzo nel calendario romano. Solitamente il termine viene usato per indicare la data dell'assassinio di Giulio Cesare.

Opere 
 Idi di marzo (The Ides of March) – romanzo di Thornton Wilder pubblicato nel 1948
 Le idi di marzo (The October Horse) – romanzo di Colleen McCullough pubblicato nel 2002
 Idi di marzo  – romanzo di Valerio Massimo Manfredi pubblicato nel 2008
 Le idi di marzo (The Ides of March) – film del 2011 diretto da George Clooney